Бостон Чарли (; 1854 — 3 октября 1873) — воин индейского племени модоков, участник Модокской войны.

Биография 
Бостон Чарли родился в 1854 году. Шахтёры, работавшие неподалёку от поселений модоков, прозвали его Бостоном или Чарли из Бостона, из-за светлого цвета кожи. Со временем он стал известен как Бостон Чарли.

В 1873 году он присоединился к группе Капитана Джека и принял активное участие во время Модокской войны, которая происходила на территории современных штатов Орегон и Калифорния с 1872 года по 1873 год. 11 апреля 1873 года Бостон Чарли находился в группе воинов, которая совершила нападение на членов мирной комиссии. Капитан Джек застрелил  генерала Эдварда Кэнби, вторым убитым был священник Томас, в него выстрелил Бостон Чарли. 

После поражения модоков на Драй-Лейк он не сдался американским властям, а последовал за Капитаном Джеком. Часть модокских воинов, которая согласилась содействовать в поимке оставшихся мятежных модоков в обмен на амнистию за убийства поселенцев, помогла армии США выследить и захватить восставших. 

4 июля 1873 года Бостон Чарли, вместе с другими воинами модоков, был доставлен в Форт-Кламат. 3 октября того же года он был повешен за убийство. По воспоминаниям очевидцев, Бостон Чарли мужественно выслушал приговор, попросив перед казнью лишь табак.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Modoc Tribe of Oklahoma

Модокская война
Участники Индейских войн
Казнённые за убийство
Казнённые в США в XIX веке